Рене Грюо (полное имя —  Ренато де Дзавальи Риччарделли Каминате граф Делла Каминате) — художник-иллюстратор.

Создавший образы рекламных компаний Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent и других модных Домов.

Биография 
Рене родился 4 февраля 1909 года в семье итальянского аристократа (отец Рене — итальянский граф Делла Каминате) и французской графини. Когда Рене Грюо исполнилось 15 лет, он вместе с матерью приехал в Париж.

В двадцать лет он уже работал модельером, но затем решил посвятить себя модной иллюстрации.

Первым журналом, с которым Рене заключил контракт, стал L’Officiel; после первой же публикации на Рене посыпались денежные заказы.

Когда Кристиан Диор запускал новый аромат — Miss Dior — он обратился к Рене Грюо. Этот заказ положил начало продолжительному сотрудничеству, которое принесло Грюо славу и состояние. Рене становится узнаваемым художником.

Во время Второй мировой войны Грюо, хотя и потерял многих своих клиентов, продолжал работу с Кристианом Диором и некоторыми журналами.

Во время войны Рене, рискуя своей карьерой, а то и жизнью, помогал еврейским беженцам.

Примечания 

Художники-иллюстраторы
Мода
Дворянство Италии
Помощь еврейским беженцам от нацизма